Carl Eduard Cramer ist der Name folgender Personen:

*Carl Eduard Cramer (Publizist) (1817–1886), deutscher Privatgelehrter und Publizist
Carl Eduard Cramer (Botaniker) (1831–1901), Schweizer Botaniker